Ditchin' (No dejes la escuela en el doblaje al español para América Latina y Hacer novillos en el doblaje español) es un episodio de la sexta temporada de la serie de dibujos animados estadounidense Bob Esponja.

Sinopsis 

Después de ver un episodio de TritónMan y Chico Percebe, Bob Esponja y Patricio ven un anuncio para el nuevo libro contando su origen y que llegarán a estar firmando el libro a partir de las 8. Bob Esponja se entristece porque tiene que ir a esa hora a la BarcoEscuela. Patricio sugiere que finga que está enfermo, pero Bob Esponja no quiere que su récord de asistencia se termine. Traman un plan, que consiste en que le pida ir al baño y después se va a la tienda de cómics.

Al día siguiente en la BarcoEscuela Bob Esponja tiene que ir al baño. Señora Puff le da la llave del baño y le dice que se la devuelva en su escritorio, y Bob sale de la escuela de navegación. Él y Patricio llegan a la tienda y obtienen sus libros firmados y van a los campos de medusas a pasear. En los campos de medusas, Patricio consigue que las medusas dejen que se siente en ellas. A continuación, se lanzan en la red de Bob Esponja y después se largan. Bob Esponja y Patricio van a comprar helado. La vendedora felicita a Bob Esponja porque es su centésimo cliente y le dice que puede volver a comprar un helado gratis.

Van a la Laguna Goo, donde se meten en un partido de bádminton con Arenita y un amigo llamado Dale. Bob Esponja y Patricio remontan la partida y acaban ganando. Luego viene la policía arresta a Dale, que es un exconvicto en libertad condicional, por comer pescado gomosa (por canibalismo). Un pez le dice a Bob Esponja que Dale era un buen tipo, hasta que empezó a faltar a la escuela. Con esto, se continúa en la escuela.

Bob Esponja tiene que la raza a través de la Fiesta abrazo Fondo de Bikini, donde una mujer le agarra. La obliga a dejar ir y continúa. Él termina en un pozo de alquitrán y empieza a ahogarse, recordando las últimas palabras que le dijo: "Como no me traigas las llaves de vuelta, más vale que no vengas!". Bob Esponja se libra su salida con una multitud de gente alrededor. Él lo hace de nuevo a la escuela con la señora Puff en la puerta. Él explica lo que él hizo con ella sin saber lo que está hablando. Vienen los policías y arrestan a la Sra.Puff por falta de jurado. El coche arranca con ella diciendo que no haga más novillos. Bob Esponja dice que nunca más hará novillos, Sra.Puff se alegra y después dice ¿qué estoy diciendo?.

Trivia 

 La imagen de apertura de este episodio es parecida a la de Mrs. Puff, You're Fired. 
 Bob Esponja no puede ir a ver Tritón Man ni al Chico Percebe, porque la clase empieza antes de las 8:00, pero en el episodio "Nuevo Estudiante Estrella" Bob Esponja dice que la clase no se inicia hasta las 9:00. 
 Es el noveno episodio donde salen Tritón Man y el Chico Percebe.
 La imagen de apertura de este episodio es la vigésima de toda la serie con flores.
 Arenita es buena en Bádminton y ha perdido frente a Bob y Patricio. ¿Cómo puede ser cierto si en MuscleBob BuffPants Bob es un fracaso?
 Este es el quinto episodio en el que la Sra.Puff va a la cárcel.
 Cuando Bob Esponja está atrapado en el alquitrán, recuerda las últimas palabras de la señora puff: "Y la quiero devuelta en clase". Sin embargo después de que ella dijo esas palabras, ella dijo también: "y no perder el tiempo dilly!"
 En este episodio Bob Esponja estuvo a punto de morir
 cuando bob esponja esta hundiento y bob sale es una referencia a la serie kick butowski pues cuando kick y brad se hunden kick sale con su hilo dental.
 en este episodio Bob y Patricio no conocen a Sirenoman y Chico Persebe, cuando si los conocen.
 A partir de este episodio Anabella Silva ya no es más la voz de Arenita debido a su mudanza a Londres fueron 13 años que estuvo haciendo Doblaje desde 1996-2009, por lo cual Lileana Chacón lo sustituye desde en entonces.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados 
 Patricio Estrella
 Tritón Man 
 Chico Percebe
 Arenita Mejilla
 Sra. Puff
 Dale
 Amigo de Dale

Sitios 
 Piña de Bob Esponja
 Escuela de navegación
 Bazar donde Tritónman y el chico Percebe firman sus libros.
 Laguna Goo

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008